Колыва́нская во́лость — название административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР (Томская, Алтайская, Ново-Николаевская губернии):

 Колыванская волость — в составе Бийского уезда Томской губернии, с 1917 — волость Алтайской губернии
 Колыванская волость — в составе Мариинского уезда Томской губернии
 Колыванская волость — в составе Томского уезда (до 1917), Ново-Николаевского уезда (1917—1925); волость в составе Томской губернии до 1921, в составе Ново-Николаевской губернии (1921—1925)

См. также: Колывановская волость (Змеиногорский уезд) (в составе Томской, затем Алтайской губернии)